Guess who?, joc de taula infantil
 Guess Who, pel·lícula del 2005 dirigida per Kevin Rodney Sullivan.
 Guess Who's Coming to Dinner, pel·lícula 1967 dirigida per Stanley Kramer.